Појам рајон може се односити на:

 Рејон (или рајон) - административни део неке територије, издвојен на основу различитих чинилаца (економски, физичко-географски, регионални и сл.)
 Вискоза (или Рајон, ) - вештачка тканина направљена од целулозе из природних материјала